Самтер - местность и фамилия.

Местность:

 Самтер — округ в штате Алабама, США
 Самтер — округ в штате Джорджия Соединённых Штатов Америки.
 Самтер — округ в штате Флорида.
 Самтер — округ в штате Южная Каролина
 Самтер — город в округе Самтер, штат Южная Каролина, США

 Самтер — тауншип в округе Мак-Лауд, Миннесота, США.

 Форт-Самтер
 CSS Sumter

Фамилия:
 Самтер, Шавонда (род. 1974) - американский политический деятель.

См. также 
 Самптер